Нильс Норденшёльд: Норденшёльд, Нильс Густав (1792—1866) — финский химик, минералог, горный инженер, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Норденшёльд, Нильс Отто Густав (1869—1928) — шведский полярный исследователь и геолог, племянник А. Э. Норденшёльда.
 Норденшёльд, Нильс Адольф Эрик — полное имя Норденшельда, Адольфа Эрика